Fast kan avse:

 Fast form – en av materiens aggregationsformer
 Fast (efternamn) – ett svenskt efternamn
 FAST – ett radioteleskop, se Five hundred meter Aperture Spherical Telescope
 Fast (ultraljud) - ett undersökningsprotokoll för ultraljud inom traumasjukvård